Koreimann ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Koreimann (* 1957), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Dieter Stefan Koreimann, deutscher Fachbuchautor, Unternehmensberater und Dozent